Jugoslavien deltog 27 gange siden deres debut i Eurovision Song Contest i 1961.
Jugoslavien vandt 1989-konkurrencen og var vært for Eurovision Song Contest 1990.

I løbet af sin eksistens, var SFR Jugoslavien repræsenteret af en række kunstnere fra fem af de otte jugoslaviske føderale enheder.
Kroatien var den mest succesfulde konstituerende republik, deres kunstnere vandt den nationale konkurrence 13 ud af de 26 gange SFR Jugoslavien deltog i konkurrencen.
Fra 1977 til 1980, og i 1985, var Jugoslavien ikke med i konkurrencen.
Jugoslavien vandt Eurovision Song Contest 1989 med sangen "Rock Me" med gruppen Riva. Efter reglerne i konkurrencen, tog Eurovision Song Contest 1990 sted i Zagreb, Kroatien.

Repræsentanter 
Nøgle

Point (1975-1992)

12 point til og fra

Alle point givet til og fra (1961-1992)

Vært

Kommentatorer og jurytalsmænd

Kildehenvisninger 

 
Tidligere lande i Eurovision Song Contest